Syndicate Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Syndicate Block (La Porte City, Iowa), NRHP-ID: 05001429
 Syndicate Block (Des Moines, Iowa), NRHP-ID: 01001059